Vakvilág, Mircea Cărtărescu regénytrilógiája
 Vakvilág, Ben Elton regénye